The Last Resort – az Eagles dala
 The Last Resort – Anders Trentemøller albuma
 The Last Resort – 1979-es amerikai szitkom
 The Last Resort – A nyolcadik Doktor kalandjai könyvsorozat 64. kötete